Aldegonda van Maubeuge, Sint-Aldegonde
Filips van Marnix van Sint-Aldegonde
Filips van Sint-Aldegonde
François de Sainte-Aldegonde, een Frans militair

Mont-Sainte-Aldegonde, een dorp in de Belgische provincie Henegouwen